Astoria peut faire référence à :
Astoria, variante du prénom Astéria qui signifie nuit étoilées ;
 Astoria, une ville de l'Oregon aux États-Unis ;
 Astoria, une ville du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 Astoria, une ville de l'Illinois ;
 Astoria, un quartier de New York situé au nord-ouest de l'arrondissement de Queens ;
 Astoria, un quartier de Budapest (et une station du métro budapestois), situé dans le centre-ville;
 Astoria, un studio d'enregistrement anglais ;
 Astoria, un bâtiment d'architecture art nouveau, situé à Amsterdam.
  portent ce nom dont :
 Waldorf-Astoria, un hôtel à Manhattan sur Park Avenue ;
 Astoria Palace, un palace à Vichy en France ;
 Hôtel Astoria, un palace à Saint-Pétersbourg;
 Astoria Bydgoszcz, un club de basket-ball issu de la ville de Bydgoszcz ;
 London Astoria, une salle de musique de  située à Londres ;
 Astoria, un téléfilm autrichien de 1967 ;
 Astoria, un téléfilm de 1998 ;
 Astoria, un film de 2000 ;
 Astoria, un jeu de société de Christophe Finas sorti en 2006.
 Astoria est une station du métro de Budapest.
 Waldorf Astoria Hotels & Resorts, chaîne hôtelière américain.

Voir aussi

Notes et références

Homonymie de toponyme